Рам може бити:
 Оквир, предмет
 Шасија, основни носач моторног возила
 Рам (Велико Градиште), насеље у општини Велико Градиште, Србија
Тврђава Рам, тврђава у истоименом насељу
 Рам (Бреша), насеље у округу Бреша, Италија
 Рам (острво), острво у Шкотској, Уједињено Краљевство

Види још 
 -{RAM}-, врста рачунарске меморије